В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1270 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1270 году

Январь 
 11 января —  — японский регент, кампаку (1242—1246, 1261—1265).

Февраль 
 16 февраля — Отто фон Лаутенберг — ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии (1267—1270). погиб в битве при Карусе
 23 февраля — Святая Изабелла Французская — дочь короля Франции Людовика VIII, святая римско-католической церкви.

Апрель 
 27 апреля — Владислав Силезский — герцог Вроцлавский (1248—1270), епископ Бамберга (1257), епископ Пассау (1265), архиепископ Зальцбурга (1265—1270), епископ Вроцлава (1268—1270)
 Буало, Этьен — первый известный парижский прево (1258—1260 и 1261—1270), автор «Книги ремёсел».

Май 
 3 мая — Бела IV (63) — король Венгрии и Хорватии (1235—1270), герцог Штирии (1254—1258), «второй основатель Венгрии»

Июль 
 9 июля —  — канцлер Венгрии (1238—1240), епископ Ваца (1241—1243), архиепископ Эстергома (1242—1252), кардинал-епископ Palestrina (1251—1270), первый венгерский кардинал
 14 июля — Бонифаций Савойский — архиепископ Кентерберийский (1241—1270), святой римско-католической церкви.
 17 июля — Маргарита де Куртене — маркграфиня Намюра (1229—1237)
 19 июля — Роман Ольгович — Великий князь рязанский (1258—1270), святой православной церкви, казнён монголами
 25 июля —  — дочь короля Леона Альфонсо IX, святая римско-католической церкви.

Август 
 3 августа — Жан Тристан Французский (20) — сын короля Франции Людовика IX Святого, граф Валуа и Крепи (1269—1270), граф Невера (1265—1270) (по праву жены), умер в Тунисе в Восьмом крестовом походе 
 6 августа —  — граф Атолла (1264—1269) (первый граф из семьи Стратбогов)
 8 августа — Маргарита Сицилийская — ландграфиня-консорт Тюрингии , маркграфиня-консорт Мейсена и пфальцграфиня-консорт Саксонии (1265—1270), жена Альбрехта II
 10 августа —  — епископ Эврё (1259—1263), кардинал-епископ Albano (1261—1270), умер в Тунисе в Восьмом крестовом походе 
 17 августа — Филипп I де Монфор — сеньор Кастра (1228—1239), сеньор Торона (1239—1257), сеньор Тира (1246—1270), претендент на трон Армении, убит во время Восьмого крестового похода 
 23 августа — Готье III де Немур — маршал Франции (1257—1270), умер в Тунисе в Восьмом крестовом походе 
 25 августа 
 Альфонс де Бриенн — граф д’Э (1250—1260), великий казначей Франции (1260—1270), умер в Тунисе в Восьмом крестовом походе 
 Людовик IX (56) — король Франции (1226—1270), граф Артуа (1226—1237), святой римско-католической церкви, умер в Тунисе в Восьмом крестовом походе 
  — первый адмирал Франции (1269—1270), умер в Тунисе в Восьмом крестовом походе

Сентябрь 
 12 сентября —  — епископ Вердена (1245—1247), епископ Осера (1247—1269)
 21 сентября — Андреас фон Вестфален — ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии (1270), погиб в битве с литовцами
 24 сентября — Филипп II Молодой — сеньор Кастра (1239—1270), умер в Тунисе во время восьмого крестового похода

Октябрь 
 3 октября —  — граф Вальдека и граф Шваленберг (1228—1270)
 28 октября — Хетум I — царь Киликийской Армении (1226—1270), основатель династии Хетумидов.

Декабрь 
 4 декабря — Тибо V — граф Шампани и король Наварры (1253—1270)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — святой римско-католической церкви.
  — епископ Лимасола (1252—1255), епископ Виченцы (1255—1270), святой римско-католической церкви .
 Гуго XII де Лузиньян — граф Ангулема (как Гуго III), граф де Ла Марш (как Гуго VIII), сеньор де Лузиньян, граф де Пентьевр (как Гуго II) (1250—1270), умер в Тунисе во время восьмого крестового похода
 Гуру Чованг — второй из пяти прославленных королей-тертонов, эманация речи царя Трисонга Децена.
 Давид VII Улу — царь Восточной Грузии (1247—1270)
  — последний правитель тайфы Валенсии (1229—1238)
 Иоганн I — граф Ольденбурга (1233—1270), предок по прямой мужской линии российских императоров начиная с Петра III
 Маргрете Скулесдоттер — королева-консорт Норвегии (1225—1263), жена Хакона IV Старого
 Мария Ласкарина — королева-консорт Венгрии (1235—1270), жена Белы IV
  — королева-консорт Португалии (1245—1247), жена Саншу II
 Моше бен Нахман — один из величайших авторитетов Галахи и комментаторов Танаха и Талмуда, каббалист, поэт.
 Матье III де Монморанси — сеньор Монморанси из рода Монморанси, умер в Тунисе во время восьмого крестового похода 
  — епископ Глазго (1259, 1268—1270) 
  — французский дворянин, крестоносец и трувер.
 Рено II де Форе — граф Форе (1259—1270)
 Рено де Пресиньи — маршал Франции (1265—1270), погиб во время восьмого крестового похода 
 Роджер Биго, 4-й граф Норфолк — граф Норфолк (1233—1270), граф-маршал Англии (1245—1269)
 Торос Рослин — армянский художник-миниатюрист, крупнейший мастер киликийской школы времени её расцвета.
  — манса империи Мали (1255—1270)
  — епископ Кейтнесса (1263—1270)
  — епископ Феррары (1239—1250), епископ Флоренции (1250—1251), архиепископ Равенны (1251—1270)
 Эрик де Божё — маршал Франции (1265—1270), умер в Тунисе во время восьмого крестового похода

См. также 
 Список умерших в 1269 году
 Список умерших в 1271 году

1270